Лінкер (програмування)
 Лінкер (хімія)